Ресе-сюр-Урс () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 2009 человек.

Код INSEE кантона — 2128. Всего в кантон Ресе-сюр-Урс входят 17 коммун, из них главной коммуной является Ресе-сюр-Урс.

Коммуны кантона 

 Бенёвр — население 97 чел.
 Бюр-ле-Тамплие — население 137 чел.
 Бюксероль — население 27 чел.
 Шамбен — население 32 чел.
 Шоже (Кот-д’Ор) — население 18 чел.
 Эссаруа — население 90 чел.
 Фавроль-ле-Люсе — население 34 чел.
 Гюржи-ла-Виль — население 34 чел.
 Гюржи-ле-Шато — население 52 чел.
 Лёгле — население 359 чел.
 Люсе — население 57 чел.
 Менебль — население 11 чел.
 Монмуайен — население 86 чел.
 Ресе-сюр-Урс — население 398 чел.
 Сен-Бруэн-ле-Муан — население 183 чел.
 Терфондре — население 59 чел.
 Вулен-ле-Тамплие — население 335 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор